Die Abkürzung LDA steht für:

 Lahn-Dill-Anzeiger, werbefinanzierte Anzeigenblätter des Lahn-Dill-Kreis
 Landesdenkmalamt, staatliche Dienststelle für Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Landing Distance Available, verfügbare Landestrecke einer Start- und Landebahn
 Laser-Doppler-Anemometrie, ein Messverfahren für Geschwindigkeitskomponenten in Fluidströmungen
 Latent Dirichlet Allocation, Methode des Information Retrieval
 Lauda Air, ehemalige österreichische Fluggesellschaft, jetzt AUA für Austrian Airlines nach dem ICAO-Code 
 Lineare Diskriminanzanalyse, Methode der multivariaten Verfahren in der Statistik
 Ligation-During-Amplification, Molekularbiologische Methode zur Amplifikation von zirkulärer DNA.
 Lithiumdiisopropylamid, starke, nicht-nucleophile Base die in der organischen Synthese Anwendung findet.
 LoaD Accumulator, Maschinenbefehl des Mikroprozessors MOS Technology 6502
Lobbying Disclosure Act, Verpflichtung zur Registrierung von Lobbyisten in den USA
 Local Delivery Agent, Synonym für Mail Delivery Agent, das von Dovecot verwendet wird
 Local Density Approximation, Vereinfachung in der Dichtefunktionaltheorie
 Loss Distributed Approaches, Verfahren des Risikomanagements, siehe Verlustverteilungsansatz 
 Louis Dreyfus Armateurs, ein französisches Reedereiunternehmen
 Unipessoal LDA oder Unipessoal Limitada, portugiesische Unternehmensform, vergleichbar zur deutschen Ein-Personen-GmbH
 auf Autobahnwegweisern benutzte Abkürzung für den Fluss Lumda zum Beispiel Allendorf (Lda.)
 Die Lokale Dichtenäherung ist eine Methode im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie.
 LDA (Sänger) (* 2003), italienischer Popsänger

LDA